Wulle ist der Name von

 Ernst Wulle (1832–1902), deutscher Unternehmer (Brauerei Wulle AG in Stuttgart) und Begründer einer Stiftung
 Karl Wulle (1864–1937), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Reinhold Wulle (1882–1950), deutscher völkischer Publizist (Pseudonym R. Benade) und Politiker in der Weimarer Republik
 Rick Wulle (* 1994), deutscher Fußballtorwart
 Trudel Wulle (1925–2021), deutsche Schauspielerin